Campiglossa — род мух из семейства пестрокрылок (Tephritidae).

Распространение 
Около 190 видов обитают во всех зоогеографических регионах мира. Встречаются в Палеарктике (более 90 видов), Неарктике (28), Неотропике (15), Афротропике (29), Австралазии (14) и Ориентальной области (20 видов).

Описание 
Небольшие мухи (палеарктические виды, как правило, менее 4 мм). Крылья с сетчатым рисунком. Хоботок удлинённый, в 1,5—3 раза длиннее первого флагелломера. На седьмом тергостерните расположены чёрные волоски.
. Большинство видов питаются на цветах растений семейства сложноцветные (Asteraceae), некоторые виды вызывают образование галлов.
Род Campiglossa — это морфологически однородный таксон, и их монофилия была предложена на основе по крайней мере двух возможных синапоморфий: удлиненного хоботка и области шиповидных фаллических прегланов.

Классификация 
Включает около 190 видов. Род был впервые выделен в 1870 году итальянским диптерологом Камилло Рондани. Включает виды нескольких синонимизированных с ним таксонов родового уровня: , , , , , , . В качестве типового вида обозначен .
В 2019 году при анализе баркодов ДНК большой и таксономически загадочный род Campiglossa был определён как монофилетическая клада, а роды Dioxyna (10 видов) и Homoeotricha (5 видов из палеарктики и 1 ориентальный) синонимизированы с ним. Внутри клады Campiglossa также выделяются десять основных линий: группа producta, группа loewiana, группа sororcula, группа irrorata, группа achyrophori, группа difficilis, группа luxorientis, группа magniceps, группа arisanica и группа misella.

 Campiglossa absinthii (Fabricius, 1805)
 Campiglossa achyrophori (Loew, 1869)
 Campiglossa aeneostriata (Munro, 1935)
 Campiglossa aesia (Walker, 1849)
 Campiglossa agatha (Hering, 1956)
 Campiglossa albiceps (Loew, 1873)
 Campiglossa aliniana (Hering, 1937)
 Campiglossa amurensis Hendel, 1927
 Campiglossa anchorata (Munro, 1957)
 Campiglossa angustipennis (Malloch, 1938)
 Campiglossa anomalina (Bezzi, 1924)
 Campiglossa aragonensis (Hering, 1934)
 Campiglossa argentata (Munro, 1957)
 Campiglossa argyrocephala (Loew, 1844)
 Campiglossa astuta (Munro, 1957)
 Campiglossa basalis (Chen, 1938)
 Campiglossa basifasciata (Hering, 1941)
 Campiglossa berlandi Séguy, 1932
 Campiglossa bigutta (Hering, 1941)
 Campiglossa binotata (Wang, 1990)
 Campiglossa biplagiata (Hering, 1934)
 Campiglossa brunalata (Munro, 1957)
 Campiglossa brunneimacula (Hardy, 1988)
 Campiglossa cain (Hering, 1937)
 Campiglossa californica (Novak, 1974)
 Campiglossa cassara (Walker, 1849)
 Campiglossa cicerbitae (Hering, 1951)
 Campiglossa cisnupchuna Ito, 2011
 Campiglossa clathrata (Loew, 1862)
 Campiglossa coei (Hardy, 1964)
 Campiglossa coloradensis (Quisenberry, 1949)
 Campiglossa communis (Chen, 1938)
 Campiglossa compta (Munro, 1957)
 Campiglossa confinis (Chen, 1938)
 Campiglossa conspersa (Wulp, 1900)
 Campiglossa contingens (Becker, 1908)
 Campiglossa cribellata Bezzi, 1913
 Campiglossa defasciata (Hering, 1936)
 Campiglossa deserta (Hering, 1939)
 Campiglossa despecta (Wulp, 1900)
 Campiglossa difficilis (Hendel, 1927)
 Campiglossa dirlbekorum Norrbom, 1999
 Campiglossa distichera (Wang, 1990)
 Campiglossa distincta (Quisenberry, 1949)
 Campiglossa dorema (Hering, 1941)
 Campiglossa doronici (Loew, 1856)
 Campiglossa dreisbachorum (Novak, 1974)
 Campiglossa dupla (Cresson, 1907)
 Campiglossa duplex (Becker, 1908)
 Campiglossa edwardsi (Munro, 1957)
 Campiglossa eflorata (Munro, 1957)
 Campiglossa enigma (Hering, 1941)
 Campiglossa exigua (Chen, 1938)
 Campiglossa extincta (Hering, 1944)
 Campiglossa farinata (Novak, 1974)
 Campiglossa favillacea Ito, 2011
 Campiglossa femorata Wang, 1996
 Campiglossa fenestrata (Munro, 1957)
 Campiglossa festiva (Chen, 1938)
 Campiglossa fibulata (Wulp, 1900)
 Campiglossa flavescens (Chen, 1938)
 Campiglossa floccosa (Curran, 1928)
 Campiglossa footei Thompson, 1999
 Campiglossa footeorum (Novak, 1974)
 Campiglossa fouica (Hering, 1951)
 Campiglossa freidbergi Merz, 2000
 Campiglossa freyae (Lindner, 1928)
 Campiglossa frolica (Dirlbek & Dirlbekova, 1974)
 Campiglossa fuscata (Macquart, 1851)
 Campiglossa gansuica (Chen, 1938)
 Campiglossa gemma (Hering, 1939)
 Campiglossa genalis (Thomson, 1869)
 Campiglossa gilversa (Wang, 1990)
 Campiglossa grandinata (Róndani, 1870)
 Campiglossa granulata (Munro, 1957)
 Campiglossa guttata (Wiedemann, 1830)
 Campiglossa guttella (Róndani, 1870)
 Campiglossa guttularis (Wulp, 1900)
 Campiglossa helveola (Ito, 1984)
 Campiglossa hirayamae (Matsumura, 1916)
 Campiglossa hofferi (Dirlbek & Dirlbekova, 1976)
 Campiglossa hyalina (Foote, 1979)
 Campiglossa ignobilis (Loew, 1861)
 Campiglossa igori Korneyev, 1990
 Campiglossa intermedia (Zia, 1937)
 Campiglossa iracunda (Hering, 1938)
 Campiglossa iriomotensis (Shiraki, 1968)
 Campiglossa irrorata (Fallén, 1814)
 Campiglossa jamesi (Novak, 1974)
 Campiglossa japonica (Ito, 1984)
 Campiglossa jugosa (Ito, 1984)
 Campiglossa kanabaina (Munro, 1957)
 Campiglossa kangdingensis Wang, 1996
 Campiglossa kaszabi Korneyev, 1990
 Campiglossa kumaonesis Agarwal, Grewal et al., 1989
 Campiglossa lhommei (Hering, 1936)
 Campiglossa lingens (Loew, 1869)
 Campiglossa loewiana (Hendel, 1927)
 Campiglossa longicauda Wang, 1996
 Campiglossa longistigma (Wang, 1990)
 Campiglossa lubrica (Dirlbek & Dirlbek, 1971)
 Campiglossa luculenta (Wulp, 1900)
 Campiglossa luxorientis (Hering, 1940)
 Campiglossa lyncea (Bezzi, 1913)
 Campiglossa magniceps (Hendel, 1927)
 Campiglossa malaris (Séguy, 1934)
 Campiglossa lingens (Loew, 1869)
 Campiglossa martii (Becker, 1908)
 Campiglossa matsumotoi (Shiraki, 1968)
 Campiglossa media (Malloch, 1938)
 Campiglossa medora (Hering, 1936)
 Campiglossa melaena (Hering, 1941)
 Campiglossa menyuanana Wang, 1996
 Campiglossa messalina (Hering, 1937)
 Campiglossa misella (Loew, 1869)
 Campiglossa mitrata (Munro, 1957)
 Campiglossa montana Korneyev, 1990
 Campiglossa multimaculosa (Dirlbek & Dirlbek, 1969)
 Campiglossa munroi (Hering, 1937)
 Campiglossa murina (Doane, 1899)
 Campiglossa nacta (Munro, 1957)
 Campiglossa nigricauda (Chen, 1938)
 Campiglossa nigrilonga (Dirlbek & Dirlbekova, 1972)
 Campiglossa obscuripennis (Loew, 1850)
 Campiglossa obsoleta (Wulp, 1900)
 Campiglossa occidentalis (Novak, 1974)
 Campiglossa occultella (Chen, 1938)
 Campiglossa ochracea (Hendel, 1927)
 Campiglossa opacipennis (Foote, 1960)
 Campiglossa ophelia (Hering, 1944)
 Campiglossa ornalibera (Wang, 1990)
 Campiglossa pallidipennis (Cresson, 1907)
 Campiglossa paula (Hering, 1941)
 Campiglossa peringueyi (Bezzi, 1924)
 Campiglossa perspicillata Bezzi, 1918
 Campiglossa petulans (Munro, 1957)
 Campiglossa philippinensis (Hardy, 1974)
 Campiglossa plantaginis (Haliday, 1833)
 Campiglossa producta (Loew, 1844)
 Campiglossa propria (Chen, 1938)
 Campiglossa pseudodiluta Korneyev, 1990
 Campiglossa punctata (Shiraki, 1933)
 Campiglossa punctella (Fallén, 1814)
 Campiglossa pusilla (Chen, 1938)
 Campiglossa putrida (Hering, 1941)
 Campiglossa pygmaea (Novak, 1974)
 Campiglossa qinquemaculata Wang, 1996
 Campiglossa quadriguttata (Hendel, 1927)
 Campiglossa quelpartensis (Kwon, 1985)
 Campiglossa reticulata (Becker, 1908)
 Campiglossa roscida Ito, 2011
 Campiglossa rufula (Chen, 1938)
 Campiglossa sabroskyi (Novak, 1974)
 Campiglossa sada (Dirlbek & Dirlbekova, 1974)
 Campiglossa salina (Munro, 1951)
 Campiglossa saltoria (Munro, 1951)
 Campiglossa scedelloides Korneyev, 1990
 Campiglossa separabilis (Hering, 1941)
 Campiglossa shensiana (Chen, 1938)
 Campiglossa shiraensis (Munro, 1951)
 Campiglossa siamensis (Hardy, 1973)
 Campiglossa sigillata (Munro, 1957)
 Campiglossa simplex (Chen, 1938)
 Campiglossa sinensis Chen, 1938
 Campiglossa siphonina (Bezzi, 1918)
 Campiglossa snowi (Hering, 1944)
 Campiglossa solidaginis (White, 1986)
 Campiglossa spenceri (Hardy, 1973)
 Campiglossa spinata (Munro, 1957)
 Campiglossa stenoptera (Loew, 1862)
 Campiglossa steyskali (Novak, 1974)
 Campiglossa stigmosa (Meijere, 1916)
 Campiglossa subochracea (Séguy, 1934)
 Campiglossa suboculata (Séguy, 1939)
 Campiglossa taenipennis (Hering, 1941)
 Campiglossa tamerlan (Hering, 1938)
 Campiglossa tenebrosa (Coquillett, 1899)
 Campiglossa tessellata (Loew, 1844)
 Campiglossa tolli (Hering, 1937)
 Campiglossa transversa Hardy & Drew, 1996
 Campiglossa trassaerti (Chen, 1938)
 Campiglossa trinotata (Foote, 1979)
 Campiglossa trochlina Wang, 1990
 Campiglossa turneri Hardy & Drew, 1996
 Campiglossa umbrata (Cresson, 1907)
 Campiglossa umbritica (Munro, 1957)
 Campiglossa undata (Chen, 1938)
 Campiglossa varia (Chen, 1938)
 Campiglossa variabilis (Doane, 1899)
 Campiglossa venezolensis (Hering, 1939)
 Campiglossa venusta Dirlbek & Dirlbekova, 1971
 Campiglossa virgata (Hering, 1940)
 Campiglossa whitei Hardy & Drew, 1996
 Campiglossa wolongensis Wang, 1996
 Campiglossa zavattarii (Séguy, 1939)

Примечания

Литература 
 

Пестрокрылки
Роды двукрылых